Амурский — притяжательное прилагательное, указывающее на принадлежность к реке Амур.

Населённые пункты 
 Амурский — посёлок в Бийском районе Алтайского края.
 Амурский — посёлок в Брединском районе Челябинской области.

Прочие географические названия 
 Амурский залив
 Амурский лиман
 Амурский бульвар
 Амурский переулок
 Амурский район

Предприятия 
 Амурский государственный университет
 Амурский судостроительный завод

Персоналии 
 Амурский, Виталий Ильич (род. 1944) — русский поэт, литератор, профессиональный журналист.
 Амурский, Геннадий Иванович (1929—2019) — геолог, доктор наук, профессор.
 Муравьёв-Амурский, Николай Николаевич (1809—1881) — русский государственный деятель.

Животные 
 Амурский бражник
 Амурский ёж
 Амурский осётр
 Амурский полоз
 Амурский сом
 Амурский тигр
 Амурский чёрный лещ

Растения 
 Амурский адонис
 Амурский бархат
 Амурский виноград

Прочее 
 Амурский мост
 Амурский тигр (монета)

См. также 
 Амурлаг
 Амурск
 Амурская
 Амурское